Rimmer ist der Familienname folgender Personen: 

 Davey Rimmer (* 1968), britischer Rockmusiker
 David Rimmer (1942–2023), kanadischer Filmemacher 
 Fred Rimmer (1914–1998), schottischer Musikwissenschaftler und Musiker
 Gordon Rimmer (1925–2002), englischer Rugby-Union-Spieler
 Jimmy Rimmer (* 1948),  englischer Fußballtorhüter 
 Jodie Rimmer (* 1974), neuseeländische Film- und Theater-Schauspielerin 
 John Rimmer (1878–1962), britischer Leichtathlet 
 Laurie Rimmer (1935–2012), englischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Rimmer (* 1986), britischer Mittelstreckenläufer 
 Neill Rimmer (* 1967),  englischer Fußballspieler 
 Shane Rimmer (1929–2019), kanadischer Schauspieler

Rimmer bezeichnet außerdem: 

 Lake Rimmer, See auf Neuseeland